Tlaltenango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlaltenango, Puebla, ort, 
 Tlaltenango de Sánchez Román (ort), Zacatecas, 
 Tlaltenango (kommun), Puebla, 
 Tlaltenango, Chiconcuautla, ort, 
 Tlaltenango, Veracruz, ort, Tlaquilpa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar